GP Adria Mobil 2021 var den 6. udgave af det slovenske cykelløb GP Adria Mobil. Det 181,5 km lange linjeløb blev kørt den 28. marts 2021 med start og mål i Novo Mesto i den sydøstlige del af landet. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 6. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Hollandske Marijn van den Berg fra Groupama-FDJ Continental vandt løbet.

Resultat

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021